Kościół św. Atanazego – greckokatolicki kościół tytularny przy Via del Babuino 
 Kościół św. Atanazego – rzymskokatolicki kościół tytularny przy Via Tiburtina